Charles Théodore Colet (1806-1883) – arcivescovo francese
 Enric Fossas i Colet (1959) – matematico spagnolo
 Hippolyte-Raymond Colet (1808-1851) – compositore e docente francese
 John Colet (1466/1467-1519) – teologo, umanista e cattolico inglese 
 Louise Colet (1810-1876) – poetessa francese